Ariel har flere betydninger:
 Ariel (navn) – et fornavn, der kan bæres af både mandlige og kvindelige personer:
 Ariel Sharon – israelsk politiker
 Ariel Ramírez – argentinsk komponist
 Ariel Ortega – argentinsk fodboldspiller
 Ariel Muzicant – overhoved for det jødiske samfund i Wien
 Ariel Rubinstein – israelsk økonom og spilteoretiker
 Ariel Durant – Will Durants hustru og medforfatter til The Story of Civilization
 Arielle Kebbel – amerikansk skuespillerinde
 Ariel (Den lille Havfrue) – en fiktiv havfrue i Disney-filmen Den lille havfrue
 Ariel (sylfide) – en sylfide i Alexander Popes digt Rape of the Lock
 Ariel (motorcykel) - engelsk fabrik der fra 1898-1965 producerede 1, 2 og 4 cylindrede motorcykler.
 Ariel (måne) – en af planeten Uranus' måner; opkaldt efter sylfiden
 Ariel, Branner – en novellesamling af H.C. Branner
 Ariel (Washington) – en mindre bebyggelse i staten Washington, USA
 Ariel (vaskemiddel) – et vaskemiddel fremstillet af Procter & Gamble
 Premio Ariel – en mexicansk filmpris
 Fregata ariel – latinsk navn på lille fregatfugl
 Hirundo ariel – en svaleart
 Ariel's Offenbarungen – en roman af Ludwig Achim von Arnim
 Ariel the Little Mermaid – et Sega Mega Drive-spil baseret på ovennævnte Disney-film
 Arial – en skrifttype